Een verzameling heilige boeken in het christen- en jodendom
 Hebreeuwse Bijbel, in het jodendom bekend als de Tenach, in het christendom als het Oude Testament of de Hebreeuwse Geschriften
 Bijbel (christendom), de Bijbel zoals die ontstaan is binnen het christendom: het Oude en het Nieuwe Testament, of, volgens taalindeling, de Hebreeuwse en de Griekse Geschriften.
 Bijbel (vrijmetselarij)

 Bijschrijfbijbel, eigen aantekeningen vastleggen bij de Bijbeltekst
 Jongerenbijbel
 Kanselbijbel, exemplaar voor op het spreekgestoelte
 Kinderbijbel
 Parallelbijbel, één boekdeel met twee of meer Bijbelvertalingen naast elkaar
 Studiebijbel

Een verzameling heilige boeken in het satanisme
 De Satansbijbel, de basis en definitie van het satanisme volgens satanist Anton Szandor LaVey
 De Codex Gigas, ook wel 'Bijbel van Satan' of 'Duivelsbijbel' genoemd

Figuurlijk (een standaardnaslagwerk)
 De Rubberbijbel (CRC Handbook of Chemistry and Physics)
 De Bijbel der scheikundig ingenieurs (Perry's Chemical Engineers' Handbook)